Кангела́рис () — греческая фамилия.

 Кангеларис, Андреас (род. 1959) — греко-американский учёный-физик и университетский администратор.
 Кангеларис, Валентинос (1884—1937) — военврач, начальник штаба ЧОН РСФСР, член ВКП(б) с 1917, член ВЦИК, корврач.